Insineratehymn — пятый полноформатный студийный альбом группы Deicide, выпущенный в 2000 году лейблом Roadrunner Records.

Музыка 
По словам Глена Бентона на данном альбоме группа вернулась к старому стилю — всей той прямоте, примитивизму, грубому исполнению.

Лирика 
Лирика альбома носит ярко выраженный антихристианский характер, порой с применением ненормативной лексики. Так композиция Bible Basher посвящена избиению христиан Библией, Worst Enemy также посвящена нетерпимости во отношении данной конфессии. Композиция Standing in the Flames отражает мировоззрение Бентона, его место в мире. Однако не все композиции посвящены антихристианской тематике, одна из них — Forever Hate You — посвящена бывшей жене Бентона.

Список композиций 
 «Bible Basher» — 2:23
 «Forever Hate You» — 3:08
 «Standing in the Flames» — 3:32
 «Remnant of a Hopeless Path» — 2:58
 «The Gift That Keeps on Giving» — 3:02
 «Halls of Warship» — 3:03
 «Suffer Again» — 2:18
 «Worst Enemy» — 2:47
 «Apocalyptic Fear» — 3:21
 «Refusal of Penance» — 4:34

Участники записи 
 Глен Бентон — вокал, бас
 Брайан Хоффман — гитара
 Эрик Хоффман — гитара
 Стив Эшейм — ударные

Примечания 

Альбомы Deicide
Альбомы Roadrunner Records